Глумчик — річка в Україні, в Звягельському районі Житомирської області. Права притока Бровника (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 9 км. Висота витоку річки над рівнем моря — 204 м; висота гирла над рівнем моря — 197 м; падіння річки — 7 м; похил річки — 1,15 м/км. Формується з декількох безіменних струмків.

Розташування 
Глумчик бере початок на північно-західній стороні від села Запруда. Тече переважно на північ, у межах села Мала Глумча впадає в річку Бровник, праву притоку Малої Глумчи.

Іхтіофауна Глумчика 
У річці водяться щука звичайна, карась звичайний, окунь, пічкур та плітка звичайна.

Примітки 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Ємільчинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці